Olénevka (en rus: Оленевка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.441 habitants. Pertany al districte de Txernomórskoie. Fins al 1945 la vila es deia Karadjí.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea